Beast Wars (animatieserie), een op Transformers gebaseerde animatieserie
Beast Wars (computerspel), een action role playing game